Bouchard d'Avesnes (1170-1244), seigneur d'Avesnes
 Bouchard d'Avesnes (1251-1296), évêque de Metz, petit-fils du précédent

Homonymie de personnes